Mário Castro Neves (Rio de Janeiro,  - falecido em 4 de maio de 2020) é um pianista e compositor brasileiro. Sua parceria mais profícua foi com Ronaldo Bôscoli.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de jazz
Músicos de música popular brasileira